Benoît Brunet (né le  à Sainte-Anne-de-Bellevue, Québec au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace.

Carrière de joueur 
Il a été choisi par les Canadiens au cours du repêchage d'entrée dans la LNH 1986 au deuxième tour (). Il a gagné la Coupe Stanley en 1993 avec les Canadiens de Montréal

Carrière d'analyste sportif 
En 2005, il devient analyste sportif sur les ondes du Réseau des sports (RDS), qui est un canal sportif télévisuel au Québec. Le 18 juillet 2008, on annonce qu'il assurera l'analyse des matches des Canadiens de Montréal pour la saison 2008-2009, en remplacement d'Yvon Pedneault. Son travail d'analyste ne fait pas l'unanimité tant chez les téléspectateurs que dans le milieu des médias sportifs du Québec. Son poste d'analyste des parties du Canadien de Montréal prit fin le 17 juin 2011. Son successeur est Marc Denis.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|1985-1986 || Olympiques de Hull || LHJMQ || 71|| 33|| 37|| 70|| 81|| 15|| 5|| 14|| 19|| 33
|-
|1986-1987 || Olympiques de Hull || LHJMQ || 60|| 43|| 67|| 110|| 105|| 6|| 7|| 5|| 12|| 8
|-
|1987-1988 || Olympiques de Hull || LHJMQ || 62|| 54|| 89|| 143|| 131|| 10|| 3|| 10|| 13|| 11
|-
|1988-1989||Canadiens de Sherbrooke|| LAH|| 73|| 41|| 76|| 117|| 95|| 6|| 2|| 0|| 2|| 4
|-
|1988-1989|| Canadiens de Montréal || LNH|| 2|| 0|| 1|| 1|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|1989-1990|| Canadiens de Sherbrooke || LAH|| 72|| 32|| 35|| 67|| 82|| 12|| 8|| 7|| 15|| 20
|-
|1990-1991|| Canadiens de Fredericton || LAH|| 24|| 13|| 18|| 31|| 16|| 6|| 5|| 6|| 11|| 2
|-
|1990-1991|| Canadiens de Montréal || LNH|| 17|| 1|| 3|| 4|| 0|| -|| -|| -|| -|| - 
|-
|1991-1992|| Canadiens de Frédéricton || LAH|| 6|| 7|| 9|| 16|| 27|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|1991-1992|| Canadiens de Montréal || LNH|| 18|| 4|| 6|| 10|| 14|| -|| -|| -|| -|| - 
|-
|1992-1993|| Canadiens de Montréal || LNH|| 47|| 10|| 15|| 25|| 19|| 20|| 2|| 8|| 10|| 8
|-
|1993-1994|| Canadiens de Montréal || LNH|| 71|| 10|| 20|| 30|| 20|| 7|| 1|| 4|| 5|| 16
|-
|1994-1995|| Canadiens de Montréal || LNH|| 45|| 7|| 18|| 25|| 16|| -|| -|| -|| -|| - 
|-
|1995-1996|| Canadiens de Frédéricton || LAH|| 3|| 2|| 1|| 3|| 6|| -|| -|| -|| -|| - 
|-
|1995-1996|| Canadiens de Montréal || LNH|| 26|| 7|| 8|| 15|| 17|| 3|| 0|| 2|| 2|| 0
|-
|1996-1997|| Canadiens de Montréal || LNH|| 39|| 10|| 13|| 23|| 14|| 4|| 1|| 3|| 4|| 4
|-
|1997-1998|| Canadiens de Montréal || LNH|| 68|| 12|| 20|| 32|| 61|| 8|| 1|| 0|| 1|| 4
|-
|1998-1999|| Canadiens de Montréal || LNH|| 60|| 14|| 17|| 31|| 31|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|1999-2000|| Canadiens de Montréal || LNH|| 50|| 14|| 15|| 29|| 13|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2000-2001|| Canadiens de Montréal || LNH|| 35|| 3|| 11|| 14|| 12|| -|| -|| -|| -|| - 
|-
|2001-2002|| Canadiens de Montréal || LNH|| 16|| 0|| 2|| 2|| 4|| -|| -|| -|| -|| - 
|-
|2001-2002|| Stars de Dallas || LNH|| 32|| 4|| 9|| 13|| 8|| -|| -|| -|| -|| - 
|-
|2001-2002|| Grizzlies de l'Utah|| LAH|| 5|| 3|| 1|| 4|| 6|| -|| -|| -|| -|| - 
|-
|2001-2002|| Sénateurs d'Ottawa || LNH|| 13|| 5|| 3|| 8|| 0|| 12|| 0|| 3|| 3|| 0

| 539|| 101|| 161|| 262|| 229|| 54|| 5|| 20|| 25|| 32

| 183|| 98|| 140|| 238|| 137|| 24|| 15|| 13|| 28|| 26

| 193|| 130|| 193|| 323|| 317|| 31|| 15|| 29|| 44|| 52

Notes et références

Voir aussi 

Naissance en août 1968
Naissance à Pointe-Claire
Joueur québécois de hockey sur glace
Joueur des Olympiques de Hull
Choix de repêchage des Canadiens de Montréal
Joueur des Canadiens de Sherbrooke
Joueur des Canadiens de Montréal
Joueur des Canadiens de Fredericton
Joueur des Stars de Dallas
Joueur des Grizzlies de l'Utah (LAH)
Joueur des Sénateurs d'Ottawa
Champion de la Coupe Stanley
Attaquant de hockey sur glace